La Chapelle-Bâton est un toponyme qui peut désigner :

 La Chapelle-Bâton, ancienne commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Antezant-la-Chapelle ;
 La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres), commune française  du département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 La Chapelle-Bâton (Vienne), commune française du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.